Изабела Француска (1295 - 22. августа 1358) је била супруга краља Енглеске Едварда II.

Биографија 
Дугоочекивана кћер француског краља Филипа IV верила се за енглеског престолонаследника Едварда II недуго по свом рођењу. Основни разлог за весеље због њеног рођења на француском двору било је управо то већ унапред договорено венчање. Како су тадашњи енглески и француски краљ имали велика територијално спорна питања они су их настојали увек решити уз помоћ краљевских венчања и мираза.
Прво такво венчање је било оно између француске принцезе Маргарете која је имала само 17 година и 60-годишњег Едварда I. То венчање догодило се још 1299. године, након чега се чекало мање од девет година да би дошло до венчања Изабеле старе дванаест година с новим енглеским краљем Едвардом II старим двадесет и седам година.

Иако је током брака рођено четворо деце, он није био сретан. Проблем који Изабела никада не опрашта мужу су његове јавно исказане хомосексуалне склоности. О томе је ли стварни разлог за њену побуну против мужа било Едвардово уздизање својих љубимаца изнад жене или Изабела која је нашла љубавника с којим се није могла дружити данас се више не може утврдити.

Године 1325. Изабела и Роџер Мортимер Вигморски дижу, уз помоћ Изабелиног брата, француског краља Карла X, буну против Едварда II. У тренутку када се њена плаћеничка војска искрцава у Енглеској 21. септембра 1326. године нико не жели бранити неспособног краља. Формално свргавање краља се извршава 25. јануара 1327. у тренутку крунисања Едварда III за краља Енглеске. Власт тада преузимају Изабела и Мортимер као регенти малолетног краља. У том својству они наређују погубљење затвореног Едварда II.

Тај догађај њен син никад није опростио својој мајци. У тренутку стицања пунолетности Едвард III наређује погубљење Мортимера ради побуне против краља Едварда II, док је Изабела синовом одлуком осуђена на живот у манастиру.
Без обзира на пресуду, Изабели је било допуштено посећивати двор, тако да је у 14. веку доживела ретко задовољство да угледа своју праунуку пре властите смрти 22. августа 1358. године.

Од све деце краља Филип IV Изабела је последња владала, иако не Француском и не као краљица него регенткиња. Њен син Едвард III ће, користећи се својим прецима по Изабелиној страни, започети Стогодишњи рат сматрајући да има право на француску круну као једини унук Филипа ΙV.

Породично стабло

Види још 
 Енглеске краљице

Извори 

 Ainsworth, Peter. (2006) Representing Royalty: Kings, Queens and Captains in Some Early Fifteenth Century Manuscripts of Froissart's Chroniques. in Kooper (ed) 2006.
 Kibler, William W. (1995) Medieval France: an Encyclopedia. London: Routledge.
 Kooper, Erik (ed). (2006) The Medieval Chronicle IV. Amsterdam: Rodopi.
 Lord, Carla. (2002) Queen Isabella at the Court of France. in Given-Wilson (ed) (2002).

Рођени 1295.
Умрли 1358.
Енглеске краљице
Династија Капета